Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Newport 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Lesley Charles e Sue Mappin che hanno battuto in finale Gail Chanfreau e Julie Heldman 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Chris Evert /  Ol'ga Morozova (semifinali)
 Gail Chanfreau /  Julie Heldman (semifinali)

Assente
 Lesley Charles /  Sue Mappin (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Newport 1974